Un héros ordinaire peut faire référence à :
 Un héros ordinaire, un film italien de 1995 réalisé par Michele Placido ;
 Elser, un héros ordinaire, un film allemand de 2015 réalisé par Oliver Hirschbiegel ;
 Un héros ordinaire, un film américain de 2018.